Српска кнежевина се може односити на:

 Кнежевина Србија у раном средњем веку, српска кнежевина династије Властимировића, од 7. до 10. века
 Српска кнежевина Дукља, средњовековна српска кнежевина у области Дукље
 Српска кнежевина Травунија, средњовековна српска кнежевина у области Травуније
 Српска кнежевина Захумље, средњовековна српска кнежевина у области Захумља
 Српска неретљанска кнежевина, средњовековна српска кнежевина у Неретљанској области
 Кнежевина Србија у позном средњем веку, држава кнеза Лазара (Моравска Србија) и његових наследника, од 1371. до 1402. године
 Српска кнежевина Балшића, држава династије Балшића, од око 1360. до 1421. године
 Српска кнежевина Црнојевића, држава династије Црнојевића, од око 1450. до 1496. године
 Кнежевина Србија (1815–1882), назив државе Србије од Другог српског устанка до проглашења краљевине
 Српска кнежевина Црна Гора (1852–1910), српска држава Књажевина Црна Гора

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Србија (вишезначна одредница)
 Краљевина Србија (вишезначна одредница)
 Српска краљевина (вишезначна одредница)
 Република Србија (вишезначна одредница)